Hylodes fitzingeri est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Hylodes fitzingeri Schmidt, 1857  est synonyme de Craugastor fitzingeri (Schmidt, 1857)
 Hylodes fitzingeri Philippi, 1902 nec Schmidt, 1857 est synonyme de Batrachyla leptopus Bell, 1843

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Batrachylidae
Craugastorinae